Браиловский (также Брайловский) — еврейская топонимическая фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Браиловский, Абрам Аронович (1895—1954) — советский скульптор.
 
 Браиловский, Виктор Львович (род. 1935) — советский математик.
 Браиловский, Владимир Вениаминович (род. 1947) — белорусский композитор и продюсер.
 
 Браиловский, Исаак Аронович (род. 1900) — писатель, член Союза писателей.

Топоним 
 Браиловский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области России.

См. также 
 Браилов
 Брайловски, Даниэль (род. 1958) — аргентинский, уругвайский и израильский футболист, тренер.
 Брайловский, Сергей Николаевич (1861—?) — русский филолог и историк литературы.

Примечания